Ганс Цах (;  30 березня 1949, Бад-Тельц, Баварія, ФРН) — колишній німецький хокеїст, нападник. Згодом хокейний тренер. Член Залу хокейної слави Німеччини.

Ігрова кар'єра 
Свою кар'єру почав у команді «Бад Тельц», відігравши три сезони перейшов до СК «Ріссерзеє». У складі СК «Ріссерзеє» Ганс відіграв чотири сезони, ще сумарно десять сезонів відіграв за СК Берлін, «Ландсгут» та СБ Розенгайм.  

У складі національної збірної відіграв на чотирьох чемпіонатах світу: 1969, 1976, 1977 та 1978, а також на Зимових Олімпійських іграх 1980.

Тренерська кар'єра 
З 1985 по 1987 тренував молодіжний склад СБ «Розенгайм». У 1987 році закінчив тренерські курси та очолив у 1990 Дюссельдорф ЕГ з яким чотири рази поспіль здобував звання чемпіонів Німеччини. 

Також очолював ЦСК Лайонс, «Кассель Хаскіс», «Ганновер Скорпіонс» (золото 2010) та «Адлер Мангейм».

Залучався, як асистент головного тренера національної збірної на Кубок світу та Олімпійські ігри 2002.

Статистика

Клубна

Збірна

Посилання 
Профіль на hockeydb  
Профіль на eliteprospects  
Профіль на eurohockey  
Профіль на sports-reference  

         
Німецькі хокеїсти 
Хокеїсти «Бад Тельц»‎ 
Хокеїсти СК «Ріссерзе»
Хокеїсти СК «Берлін»‎‎
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Розенгайма»‎
Німецькі хокейні тренери‎
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980